Нокаут фаза на Европском првенству 2020. је била друга и завршна фаза Европског првенства 2020, које је одржана у 11 држава. Утакмице осмине финала су игране на стадиону Јохан Кројф арена у Амстердаму, Вемблију у Лондону, Пушкаш арени у Будимпешти, Ла Картуха у Севиљи, стадиону Паркен у Копенхагену, Националном стадиону у Букурешту и Хемпден парку у Глазгову. Утакмице четвртфинала игране су на стадиону Санкт Петербург у Санкт Петербургу, Алијанц арени у Минхену, Олимпијском стадиону у Бакуу и на стадиону Олимпико у Риму. Полуфиналне утакмице и финале су одржани на Вемблију.

Елиминациона фаза је почела 26. јуна утакмицама осмине финала, а завршена је 11. јула финалном утакмицом, на стадиону Вембли у Лондону. По двије првопласиране екипе из сваке групе, као и четири најбоље трећепласиране екипе од укупно шест пласирале су се у осмину финала, гдје је играно по елиминационом систему.

Формат 

У нокаут фази, ако се утакмица заврши неријешено након 90 минута, играју се продужеци, два пута по 15 минута, гдје је дозвољено да се изврши четврта измјена. Уколико је неријешено и након продужетака, изводиће се једанаестерци, који ће одлучити побједника.

УЕФА је одредила распоред за осмину финала, као и комбинације у зависности од тога из које четири групе трећепласиране екипе прођу у осмину финала:
 Меч 1: Побједник групе Б против трећепласираног из групе А/Д/Е/Ф
 Меч 2: Побједник групе А против другопласираног из групе Ц
 Меч 3: Побједник групе Ф против трећепласираног из групе А/Б/Ц
 Меч 4: Другопласирани из групе Д против другопласираног из групе Е
 Меч 5: Побједник групе Е против трећепласираног из групе А/Б/Ц/Д
 Меч 6: Побједник групе Д против другопласираног из групе Ф
 Меч 7: Побједник групе Ц против трећепласираног из групе Д/Е/Ф
 Меч 8: Другопласирани из групе А против другопласираног из групе Б

У четвртфиналу састају се:

 Четвртфинале 1: Побједник меча 1 против побједника меча 2
 Четвртфинале 2: Побједник меча 3 против побједника меча 4
 Четвртфинале 3: Побједник меча 5 против побједника меча 6
 Четвртфинале 4: Побједник меча 7 против побједника меча 8

У полуфиналу састају се:
 Полуфинале 1: Побједник четвртфинала 1 против побједника четвртфинала 2
 Полуфинале 2: Побједник четвртфинала 3 против побједника четвртфинала 4

У финалу састају се:

 Побједник полуфинала 1 против побједника полуфинала 2

Од првенства 1984, не игра се утакмица за треће мјесто.

Комбинација утакмица у осмини финала 

Комбинација утакмица у осмини финала зависи од тога из које четири групе ће се пласирати даље четири трећепласиране екипе:

Квалификовани тимови 

Двије првопласиране екипе из сваке групе, као и четири најбоље трећепласиране екипе пласирале су се у нокаут фазу.

Резултати елиминационе фазе

Осмина финала

Велс—Данска

Италија—Аустрија

Холандија—Чешка

Белгија—Португалија

Хрватска—Шпанија

Француска—Швајцарска

Енглеска—Немачка

Шведска—Украјина

Четвртфинале

Швајцарска—Шпанија

Белгија—Италија

Чешка—Данска

Украјина—Енглеска

Полуфинале

Италија—Шпанија

Енглеска—Данска

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у фудбалу 2020.